Wiechers-Sport – niemiecki zespół wyścigowy założony w 1999 roku przez Dietera Wiechersa. Ekipa wystawia samochody startujące w wyścigach samochodów turystycznych we współpracy z BMW. W historii startów zespół pojawiał się w stawce European Touring Car Championship oraz World Touring Car Championship.

Starty

World Touring Car Championship

Bibliografia 
 Historia zespołu

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Zespoły European Touring Car Championship
Zespoły World Touring Car Championship